Рикáрду Нýну Сáнтуш Нýнеш (, ; 18 июня 1986, Йоханнесбург, ЮАР) — португальский и южноафриканский футболист, защитник клуба «Погонь» (Щецин).

Карьера

Клубная 
Рикарду родился в Йоханнесбурге в семье португальцев. Позже вместе с родителями уехал к ним на Родину. Там он начал играть в футбол и был отдан в академию ФК «Эшторил-Прая».

В следующем сезоне играл за резерв «Бенфики» в третьем португальском дивизионе. С ней же Нунеш подписал свой первый профессиональный контракт. Затем играл в клубах: «Ламия», «Пафос», «Арис» Лимасол, «Олимпиакос», «Трофенсе» и «Портимоненсе». Наиболее удачными для игрока считают сезоны проведённые в «Олимпиакосе» и «Пафосе».

21 января 2012 года, отыграв половину сезона в Португалии, Рикарду подписал контракт с «Жилиной» на два с половиной года.

Международная 
Играл за юношеские сборные Португалии U-17 и U-18.

За ЮАР стал играть по приглашению главного тренера команды Гордона Игесунда. Дебют в новой сборной состоялся в гостевой товарищеской игре против Польши.

Достижения 
 «Жилина»
 Цоргонь-лига (1): 2011/12
 Кубок Словакии (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Жилины»
 
 
 
 

Футболисты ЮАР
Футболисты Португалии
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Ламия»
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Погонь» Щецин